Die Badminton-Europameisterschaft 2017 fand vom 25. April bis zum 30. April 2017 in der Sydbank Arena in Kolding, Dänemark statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste
  Viktor Axelsen (Halbfinale)
  Rajiv Ouseph (Champion)
  Marc Zwiebler (Viertelfinale)
  Hans-Kristian Vittinghus (Halbfinale)
  Anders Antonsen (Finale)
  Pablo Abián (3. Runde)
  Brice Leverdez (Viertelfinale)
  Fabian Roth (Viertelfinale)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste
  Carolina Marín (Champion)
  Beatriz Corrales (3. Runde)
  Linda Zechiri (3. Runde)
  Line Kjærsfeldt (Viertelfinale)
  Mette Poulsen (Halbfinale)
  Sabrina Jaquet (Halbfinale)
  Kirsty Gilmour (Finale)
  Natalia Koch Rohde (Viertelfinale)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Champion)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Finale)
  Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Halbfinale)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Viertelfinale)
  Marcus Ellis / Chris Langridge (Viertelfinale)
  Mathias Christiansen / David Daugaard (Halbfinale)
  Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (Viertelfinale)
  Matijs Dierickx / Freek Golinski (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Champion)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Finale)
  Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Viertelfinale)
  Anastasiia Akchurina / Olga Morozova (Halbfinale)
  Eefje Muskens / Selena Piek (Viertelfinale)
  Julie Finne-Ipsen / Rikke S. Hansen (Viertelfinale)
  Lauren Smith / Sarah Walker (Halbfinale)
  Mariya Mitsova / Petya Nedelcheva (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Finale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Champion)
  Mathias Christiansen / Sara Thygesen (Viertelfinale)
  Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba (Viertelfinale)
  Jacco Arends / Selena Piek (1. Runde)
  Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Viertelfinale)
  Vitaliy Durkin / Nina Vislova (2. Runde)
  Nico Ruponen / Amanda Högström (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Medaillenspiegel

Weblinks 
Offizielle Website (englisch)

2017
Europameisterschaft 2017
Sportveranstaltung in Kolding Kommune
Europameisterschaft 2017